Laborfalvi Benke József (Kálnok, 1781. július 18. – Diósgyőr, 1855. augusztus 15.) színész, színházigazgató, drámafordító. Laborfalvi Róza édesapja.

Élete 
Székely katolikus nemesi család leszármazottja. Eredetileg ügyvédnek készült, a nagyenyedi kollégiumban tanult, de már 1804-ben fellépett a kolozsvári színtársulatban. Mivel nem volt sikere, Bécsbe ment, hogy folytassa tanulmányait. Visszatérve Kolozsvárra színészként, színlapszerkesztőként és dramaturgként is alkalmazták. Főként klasszikus művek hős- és apaszerepeiben tűnt ki, például a Hamlet több férfiszerepét is játszotta. Foglalkozott színházelmélettel, de műfordítóként is dolgozott, többek között Schiller és Dumas műveit ültette át magyarra.

Vándorszínészként járta az országot, Debrecenben, Szegeden, Pesten és Győrött is játszott, 1811-1815 között a társulat színigazgatója volt. Győrben különösen nagy sikerük volt és ebből az időszakból maradt fenn az első magyar nyelvű színlap, Dugonics András: Bátori Mária című színművének az előadásáról. Itt ismerkedett meg Katona Józseffel is. Benke volt az, aki Schenbach Rozáliát elindította pályáján és az ifjú színésznő az ő javaslatára változtatta nevét Széppataki Rózára.

1815 után felhagyott a színészettel, 1820 körül megházasodott és tanító lett. Egyik leánya, Benke Judit Laborfalvi Róza néven a magyar színjátszás egyik legnagyobb színésznőjévé vált.

Korának legműveltebb színészei közé tartozott. Öt nyelven beszélt, 20 drámafordítást készített és 162 dráma 182 szerepét játszotta el. Benke József 1855-ben halt meg Diósgyőrben. Földi maradványai 1882-ben kerültek a miskolci Mindszenti temetőbe, ahol síremléke a mai napig is áll.

Munkái 
 A theatrum tzélja és haszna, (1809)
 A Nemzeti Játszó Társaság története 1806-1810 (Magyar Játékszíni Almanach, 1810)
 A Pesten felállítandó magyar játékszínről (1832)

Jókai Mórral való rokonsága

Források

További információk 
 
 
 Győr első magyar teátristája

Magyar színészek
Magyar műfordítók
Magyar poliglottok
Színigazgatók
Székelyek
1785-ben született személyek
1855-ben elhunyt személyek